Асканіо Собреро (1812—1888) — італійський хімік, доктор наук.
 Маттео Собреро ( 1997) — італійський професійний велогонщик.
 Хуан Карлос Собреро — аргентинський футболіст, що грав на позиції захисника; дворазовий переможець чемпіонату Південної Америки.

Італійські прізвища